Ю́рий Гаври́лов:
* Гаврилов, Юрий Анатольевич (1967—2021) — советский и украинский гандболист.
 Гаврилов, Юрий Васильевич (род. 1953) — советский и российский футболист, тренер.
 Гаврилов, Юрий Георгиевич (род. 1948) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Гаврилов, Юрий Николаевич (1932—2010) — советский и российский историк.
 Гаврилов, Юрий Олегович (род. 1948) — советский и российский геолог.
 Гаврилов, Юрий (род. 1993) — эстонский футболист.